Xenopeltis:

 Xenopeltis — єдиний рід неотруйних змій родини Xenopeltidae.
 Xenopeltis — монотиповий рід грибів підвідділу Pezizomycotina.